Чусовско́й городской округ — муниципальное образование в Пермском крае России. Образован в 2019 году. Соответствует административно-территориальной единице город краевого значения (с 2005 года, до 2005 года — город областного значения) Чусовой.

Административный центр — город Чусовой. 

Площадь округа составляет около 3,5 тыс. км². Численность населения —  чел. (). Основу экономики округа составляет чёрная металлургия, лесозаготовительная, деревообрабатывающая, мукомольно-комбикормовая, пищевая, молочная промышленность, производство стройматериалов. Градообразующим предприятием являлся Чусовской металлургический завод.

Географическое положение 
Расположен на юго-востоке края. Граничит с Пермским и Кунгурским  муниципальными округами, а также Горнозаводским, Гремячинским, Добрянским и Лысьвенским городскими округами Пермского края.

Протяжённость территории с севера на юг — 70 км, с востока на запад — 85 км. Площадь округа составляет 3496,04 км².

Климат умеренно-континентальный. Округ входит в зону тайги. Распространён карст.

Расстояние до краевого центра — 115 км.

История 
В 1923—1934, 1959—1963 и 1964—2001 годах существовал Чусовской район, центром которого был Чусовой, ставший городом в 1933 году. В 1934 году Чусовой стал городом областного подчинения и был выведен из состава упразднённого района. Чусовой вместе с подчинёнными его горсовету населёнными пунктами с 1934 года входил в Свердловскую область, а с 3 октября 1938 года — в Пермскую область. 

По состоянию на начало 1947 года Чусовскому горсовету подчинялись 4 сельсовета и 9 рабочих посёлков: Бисер, Калино, Кусье-Александровское, Лямино, Пашия, Промысла, Сараны, Скальный, Тёплая Гора.

Чусовскому горсовету на конец 1959 года подчинялись 9 посёлков городского типа Бисер, Кусье-Александровский, Медведка, Ново-Пашийский, Пашия, Промысла, Сараны, Скальный, Тёплая Гора. Восстановленный к концу 1959 года Чусовской район стал значительно меньше и включал лишь пгт Верхне-Чусовские Городки, Калино, Лямино и ряд сельских населённых пунктов. 

По состоянию на начало 1965 года Чусовскому горсовету подчинялись 10 посёлков городского типа: Бисер, Комарихинский, Кусье-Александровский, Медведка, Новопашийский, Пашия, Промысла, Сараны, Скальный, Тёплая Гора; помимо этого в связи с объединением райсовета с горсоветом, последнему также были подчинены 3 пгт Чусовского района.

В 1965 году из восточной части территории, подчинённой Чусовскому горсовету, был выделен Горнозаводский район c центром в городе Горнозаводске (бывший р.п. Новопашийский).

По состоянию на 1970, 1979, 1981 и 1989 гг.  Чусовской горсовет состоял из одного города Чусовой.

В 2001 году Чусовской район был упразднён, а все его населённые пункты были напрямую подчинены городу областного (с 2005 года краевого) значения Чусовому.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2019 гг. здесь функционировал Чусовской муниципальный район, при этом в рамках административно-территориального устройства соответствующая административно-территориальная единица — город краевого значения Чусовой — сохранила свой статус. 

В 2019 году Чусовской муниципальный район и все входившие в его состав муниципальные образования были объединены в Чусовской городской округ. Однако название «Чусовской район» продолжает использоваться неофициально на бытовом уровне, в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов власти как синоним муниципального района, при навигации.

Население 

 Урбанизация
В городских населённых пунктах (Чусовой, Лямино, Калино, Скальный) проживают {{ formatnum: {{ #expr: ( (
 + 
 +
 + 
) * 100 /  round 2 ) }} }} % населения округа.

 Национальный состав
Национальный состав населения по переписи 2010 года, сведения о национальности были получены у 69 523 человек (97,7 %), из них: русские — 64 296 чел. (92,5 %), татары — 2954 чел. (4,2 %), украинцы — 420 чел. (0,6 %), коми-пермяки — 363 чел. (0,5 %).

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 74 населённых пункта. 

В рамках административно-территориального устройства Пермского края, к городу краевого подчинения Чусовому соответственно относятся 74 административно-территориальные единицы, из них 4 городских населённых пункта (3 рабочих посёлка (пгт) и сам город) и 70 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2005 году были упразднены деревни Малашата, Сосновая Гора, Остров, посёлок станции Антыбары, в 2010 году — посёлок Камсплав. Ранее здесь существовали спецпоселения Верхний Шайтан, Нижний Шайтан, Створ. 

Образованные населённые пункты 
В 1998 году из состава посёлка Верхнечусовские Городки были выделены деревни Карьер и Первомайка, переименованные в 2003 году в Загорье и Комаришка соответственно.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории, подчинённой городу краевого значения, функционирует Чусовской городской округ (с 2004 до 2019 гг. — Чусовской муниципальный район).

В 2004—2019 гг. в существовавший в этот период Чусовской муниципальный район входили 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 7 сельских поселений.

В 2019 году муниципальный район и все входившие в его состав муниципальные образования были упразднены и преобразованы путём их объединения в Чусовской городской округ.

Природные ресурсы 

 Нефтедобыча

16 апреля 1929 года в долине реки Рассошка (район современного посёлка Верхнечусовские Городки) нашли «чёрное золото». Нефть была обнаружена в скважине № 20, пробурённой под руководством профессора Пермского университета Павла Преображенского. Впоследствии скважину стали ласково величать «Бабушкой». До этого нефть в СССР добывалась только в южных республиках, а территория России считалась бесперспективной. Здесь велась интенсивная геологоразведка, и к концу 1929 года на промысле работало уже около трёх тысяч человек.

Нефть из Верхнечусовских Городков помогла становлению экономики молодого советского государства. И хотя месторождение быстро иссякло (промысел прекратили в 1945 году), именно с него началось освоение нефтяных богатств Прикамья и всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

 Добыча каменного угля

В районе посёлка Скальный велась добыча каменного угля. В 1939 году геологи-разведчики обнаружили в районе посёлков Всесвятский и Половинка богатые залежи каменного угля. В феврале 1941 года началось строительство первого главного ствола. За рекордно короткий срок строители досрочно сдали шахту в эксплуатацию. Шахта заработала 19 мая 1942 года. Вместе с шахтой строился посёлок. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1943 года населённый пункт Скальный пригородной зоны города Чусового был отнесён к категории рабочего посёлка и за ним было закреплено прежнее название. В Скальнинский поселковый совет вошли населённые пункты п. Всесвятский, п. Половинка, п. Архиповка.

С 1958 года по 1965 год шахта «Скальная» была реконструирована во второй раз. В 1998 году шахта закрыта.

 Минеральные ресурсы

 глины кирпичные — 8 месторождений, Разведанные запасы до 10944 тыс. т.
 формовочный песок — 1 месторождение, разведанные запасы: − 5952 тыс. т.
 гипс — 1 месторождение, разведанные запасы - 2804 тыс. т.
 песчано-гравийные смеси — 14 месторождений, разведанные запасы - 44927 тыс. т.
 известняк — 3 месторождения, разведанные запасы: 3864 тыс. т.; 915 тыс. т.; 6014,3 тыс. т.

 Горючие полезные ископаемые
 торф — 13 месторождений, Разведанные запасы до 4353 тыс. т.
 уголь каменный — 4 месторождений, разведанные запасы до 48859 тыс.т

 Прочие природные ресурсы
 алюминий. Журавлинское месторождение — запасы 23 тыс. т.

Во время Великой Отечественной войны в районе посёлка Верхнечусовские Городки активно использовались йодобромные источники.

Экономика 

 Промышленность
 Градообразующее предприятие — Чусовской металлургический завод
Ведущая отрасль промышленности города — чёрная металлургия. Также представлены машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов, работают сельскохозяйственные предприятия, самым крупным из которых являются ООО «Ключи». Развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. На территории района работают программы по поддержке начинающих индивидуальных предпринимателей и фермеров.

Чусовской металлургический завод специализируется на производстве рессор для многих типов машин. Объединённая металлургическая компания планировало провести реконструкцию предприятия и построить трубно-сталеплавильный комплекс, но в связи с последними событиями в экономике проект закрыт. На предприятии трудится чуть более 2 тысяч человек.
 Сельское хозяйство
На территории района работают 3 сельскохозяйственные организации и 75 фермерских хозяйств, из них 15 — новых. По результатам работы сохраняется положительная динамика развития аграрного сектора. Показатели эффективности по сельскому хозяйству превышают результаты прошлого 2014 года и средние показатели по краю.

На территории работает программа «Развитие сельского хозяйства». Ежегодно растёт предложение продукции местного производства, регулярно проводятся ярмарки, где можно приобрести мясную, молочную и иную продукцию.

 Транспорт
Территория района является крупным транспортным узлом. Железнодорожная станция Чусовская находится на стыке направления Пермь — Нижний Тагил и железной дороги, идущей на Соликамск. Это бывший центр Чусовского отделения Свердловской железной дороги (в 1997 году включён в состав Пермского отделения).

Через город проходит автодорога краевого значения Кунгур — Соликамск, по которой осуществляется автомобильное сообщение восточных районов края с краевым центром. В 2000-х годах новой автомобильной трассой Чусовой через Полазну соединён с Пермью[13]. Построена автодорога Чусовой — Нижний Тагил — Екатеринбург. Планируется строительство автомобильной дороги в обход города.

В черте города имеется пять мостов: автомобильный и железнодорожный через реку Чусовая, автомобильный (часть трассы Чусовой — Полазна) и железнодорожный (техническая ветка Чусовского металлургического завода) через реку Усьва, а также железнодорожный мост через реку Вильва (железнодорожная ветка Чусовская — Соликамск).

Развито автобусное сообщение с Пермью, Нижним Тагилом, Екатеринбургом, Березниками, Соликамском и со всеми городами-соседями: Лысьва, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха и др.

С 1956 года открыто внутригородское автобусное сообщение.

Река Чусовая в пределах города включена в европейскую речную сеть страны.

 Средства массовой информации
В городе есть свой телеканал — МУП "Чусовское телевидение «Союз-ТВ»", издаются местные газеты — «Чусовской рабочий», «Чусовской металлург», «Единый Чусовой», «Рекламный вестник».

Радиостанции:
 71,45 Юность
 72,23 Маяк
 73,01 Радио Орфей
 88,7 Ретро FM
 90,0 Шансон
 90,9 Юмор FM
 101,3 Радио Дача
 101,8 Авторадио — ПАР
 103,9 DFM
 104,4 Русское радио
 106,9 Love Radio
 Спорт
Спорт представлен несколькими крупными объектами. Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Огонёк» имени Л. Д. Постникова, где воспитаны многие именитые спортсмены: Александр Смышляев (фристайлист), Руслан Шарифуллин (фристайлист), Сергей Щуплецов (фристайлист) и Альберт Демченко (сани), Татьяна Иванова (сани).

В городе также имеется детско-юношеская спортивная школа на лыжной базе «Металлург», на которой готовят лыжников. Выпускником этой школы является олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.

Большой спектр услуг предлагает новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, сданный в эксплуатацию в 2012 году. Комплекс полностью приспособлен для маломобильных групп. На базе комплекса проводится множество соревнований районного, краевого уровня.

Частная фирма «Энергия» культивирует развитие такого вида спорта, как настольный теннис. Ежегодно на базе «Энергии» проходят соревнования для детей и взрослых.

 Экология
Основной источник загрязнения воды и воздуха — Чусовской металлургический завод. Большую опасность представляет загрязнение реки шестивалентным хромом, который выбрасывается объединением «Хромпик», расположенным в Первоуральске. Потенциальные источники загрязнения — нефтепроводы, проходящие в непосредственной близости от города.

Почётные граждане района 
Среди почётных граждан Чусовского района стоит выделить:

 Виктор Петрович Астафьев — советский и российский писатель, который жил и работал в Чусовом. В городе работает музей писателя;
 Мария Семёновна Корякина-Астафьева — советская и российская писательница, жена Виктора Астафьева;
 Михаил Талгатович Девятьяров — олимпийский чемпион 1988 года по лыжным гонкам;

 Зайцев, Геннадий Николаевич — Герой Советского Союза, командир антитеррористической группы «Альфа»;
 Валентин Яковлевич Курбатов — советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик;
 Леонард Дмитриевич Постников — основатель ДЮСШОР «Огонёк» (первая в стране горнолыжная детско-юношеская спортивная школа). Создатель и хранитель Этнографического парка истории реки Чусовой.

Достопримечательности 
 Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» (д. Кучино);
 Этнографический парк истории реки Чусовой (г. Чусовой);
 Чусовской краеведческий музей (г. Чусовой);
 Верхнегородковский детский центр народных ремёсел (п. Верхнечусовские Городки);
 Литературный музей и мемориальный дом-музей В. П. Астафьева (г. Чусовой);
 Музей Чусовского металлургического завода (г. Чусовой);
 Монумент комсомольской славы (г. Чусовой);
 Исторический сквер города Чусового;
 Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь (д. Красная Горка);
 Успенский мужской монастырь (д. Успенка);
 Храм Рождества Богородицы (г. Чусовой, п. Камасино);
 Мусульманская мечеть (г. Чусовой);
 Центр народной культуры (г. Чусовой);
 Природный парк «Река Чусовая»;
 Памятник природы Шайтан (пещера Шайтанская)

Археология 
 К позднему палеолиту относится стоянка Заозерье на левом берегу реки Чусовой (в настоящее время Чусовского плёса Камского водохранилища) и 6-й слой грота Большой Глухой
 6-й слой грота Большой Глухой на правом берегу реки Чусовая (Чусовской район) радиоуглеродным методом датируется возрастом 33 900 лет. Грот Столбовой на Усьвинских столбах имеет радиоуглеродную дату по кости 22 890 ± 200 лет.
 К мезолиту относится слой II грота Большой Глухой I на правом берегу реки Чусовой, близ озера Голубое, в 7 км к юго-востоку от г. Чусового. Выделяется также верхнепалеолитические слои III—V.

Примечания

Ссылки 
 Чусовской район на сайте Администрации Пермского края
 Сайт Чусовского муниципального района
 Сайт Чусовского городского поселения

Чусовской городской округ